Penrose es el apellido de:

 Charles Bingham Penrose, ginecólogo estadounidense, inventor del dispositivo quirúrgico conocido como Drenaje Penrose.
 Jonathan Penrose, ajedrecista hermano del primero.
 Lionel S. Penrose, padre del primero.
 Oliver Penrose, matemático hermano del primero.
 Roger Penrose, un físico matemático nacido en Inglaterra.
 Valentine Penrose, escritora francesa.

También puede referirse a los siguientes conceptos nombrados en honor a Roger Penrose:

 Teselación de Penrose, también llamado suelo de baldosas de Penrose.
 Diagrama de Penrose-Carter, diagramas bidimensionales del espacio-tiempo.
 Triángulo de Penrose, también llamado triángulo imposible.
 Escalera de Penrose,  onocida también como "escalera infinita" o "imposible".